Friedrich Ebert (1871–1925) német politikus, 1918–19-ben birodalmi kancellár, 1919–25 között birodalmi elnök
Friedrich Ebert (1894–1979), az előbbinek fia, német (NDK) politikus, 1948–67 között Kelet-Berlin főpolgármestere.